Змагання зі стрільби з лука на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явилися на іграх 1960 в Римі, Італія. У цьому виді спорту змагається три категорії спортсменів: W1, W2, W3.

Медалі 
Станом на 2012.

Види спорту на літніх Паралімпійських іграх